Troubky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Troubky, Gemeinde im Okres Přerov
 Troubky, Ortsteil von Troubky-Zdislavice, Okres Kroměříž
 Troubky, früherer Name der Gemeinde Štítina, Okres Opava